Leithäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Leithäuser (1898–1979), deutscher Maler und Zeichner
 Eva Leithäuser (1925–2018), deutsche Politikerin (SPD), Hamburger Justizsenatorin, Richterin des Hamburgischen Verfassungsgerichts

 Hans-Paul Leithäuser (1895–1943), deutscher Konteradmiral
 Heinrich Leithäuser (1853–1920), deutscher Ingenieur
 Joachim G. Leithäuser (1910–1965), deutscher Journalist, Schriftsteller und Sachbuchautor
 Julius Leithäuser (1861–1945), deutscher Philologe, Schriftsteller, Namenforscher und Dialektologe
 Virginia Leithäuser (* 2003), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch:

 Leithäuser-Schaltung (Leithäuser-Oszillator)
 Leithauser
 Leitheußer
 Leutheußer